Unter einem morphologischen Monopol versteht man ein Monopol, das jederzeit angreifbar ist.

Geht man davon aus, dass die Aussicht auf eine Marktnische ein Monopol entstehen lässt und eine zeitweise Monopolstellung hierbei der Anreiz ist, die Marktnische zu füllen, so sorgen Monopole durch das Füllen der Nische für technischen Fortschritt und neue Produkte. Wegen der nachteiligen Auswirkungen der Monopolmenge und des Monopolpreises für den Nachfrager ist für ihn auf Dauer aber Konkurrenz wünschenswert. Diese Konkurrenz aber wird wie von selbst entstehen, denn auch andere Anbieter werden von der Marktnische profitieren wollen.

Ein morphologisches Monopol kann daher für kurze Zeit wünschenswert sein, da es dem Konsumenten neue Produkte zur Verfügung stellt. Erst durch eine hinzutretende Konkurrenz werden die Preise dafür sinken.

Wettbewerbstheorie